La Encantada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Encantada, San Luis Potosí, ort, Santa Catarina, 
 La Encantada, Veracruz, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar